La stazione di Puškins'ka (Пушкінська, ), in russo Puškinskaja (Пушкинская), è una stazione della metropolitana di Charkiv, sulla linea Saltivs'ka.

Storia 
La stazione di Puškins'ka venne attivata l'11 agosto 1984, contemporaneamente alla prima tratta (da Istoryčnyj muzej ad Akademika Baradašova) della linea Saltivs'ka.

Strutture e impianti 
Si tratta di una stazione sotterranea, con due binari – uno per ogni senso di marcia – serviti da una banchina ad isola.

Note

Altri progetti 

Stazioni della metropolitana di Charkiv
Linea Saltivs'ka